Кръстева може да се отнася за:
 Велислава Кръстева (р. 1967), българска журналистка
 Венета Кръстева (р. 1991), българска манекенка
 Ирена Кръстева (р. 1955), българска бизнесдама
 Кристиян Кръстева (р. 1991), българска телевизионна водеща
 Нева Кръстева (р. 1946), българска музиковедка
 Сирма Кръстева (1776-1864), българска хайдутка
 Цветана Кръстева (р. ?), българска биатлонистка
 Юлия Кръстева (р. 1941), българо-френска писателка